Famosa puede referirse a:

 Famosa, empresa valenciana de juguetería ubicada en el pueblo de Onil (Provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España).
 Famosa, empresa regiomontana ubicada en Monterrey